Mammary intercourse er sexhandling, udført som enten forspil eller som ikke-penetrerende sex, der involverer stimulation som f.eks at manden får erektion og sprøjter sæd ud over kvindens bryster.

Sexologi